Dipogon peut faire référence :
 Dipogon Fox, 1897 : un genre d'hyménoptères de la famille des Pompilidae ;
 Dipogon Liebm., 1854 : un genre de la famille des Fabaceae.

Homonymie de genre en biologie